Storia Di Un Minuto foi o primeiro disco da banda italiana de rock progressivo Premiata Forneria Marconi.

Lista de faixas 
 "Introduzione" - (Mussida) - (1.09)
 "Impressioni di Settembre" - (Mussida/Mogol/Pagani) - (5.43)
 "E' Festa" - (Mussida/Pagani) - (4.49)
 "Dove... Quando... parte 1 - (Mussida/Pagani) - (4.06)
 "Dove... Quando... parte 2 - (Mussida/Pagani) - (6.00)
 "La Carrozza di Hans" - (Mussida/Pagani) - (6.45)
 "Grazie Davvero" - (Mussida/Pagani) - (5.51)
 Tempo total: 34:34

Músicos 
 Franz Di Cioccio: bateria, sintetizador Moog, vozes.
 Franco Mussida: Guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra de doze cordas, bandolim, vozes.
 Mauro Pagani: flauta, violino, vozes.
 Giorgio Piazza: Baixo, vozes.
 Flavio Premoli: Teclados, Mellotron, cravo, piano, sintetizador Moog, vozes.

Álbuns de 1972
Álbuns de rock progressivo